Мирча Ионеску-Квинт (; ) — румынский политик, депутат (1990), министр юстиции (1991—1992), президент (1993—2001) и почетный президент (с 2002) Национальной Либеральной партии, сенатор (выборы 1996 и 2000 годов).

В 1938 году окончил юридический факультет Бухарестского университета.

С 1945 года стал членом PNL.

Был дважды награжден Орденом Звезды Румынии с разной степенью отличия — в 2002 и в 2017 году (рыцарская и офицерская степени соответственно).

Примечания 

Столетние долгожители
Долгожители Румынии
Председатели Национальной либеральной партии Румынии